Ралли Финляндии 1973 года (официально 23rd 1000 Lakes Rally, Ралли 1000 озёр) — восьмой этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 23-й Ралли Финляндии в истории, проходивший с 3 по 5 августа. Этап проходил на гравийном покрытии и общая протяженность гоночной дистанции составила 517 км, разделенная на 43 спецучастка.

Это первая победа в рамках чемпионата мира для Тимо Мякинена, но при этом четвёртая победа на Ралли Финляндии (ранее он побеждал три года подряд в 1965-67 годах). Также это первый подиум на чемпионате мира для Маркку Алена и Лео Киннунена. Победитель предыдущего этапа немец Ахим Вармбольд стал единственным гонщиком не из Финляндии в топ-10 по итогам ралли. Большую часть ралли лидером был швед Стиг Блумквист, сошедший ближе к концу гонки из-за проблем с коленвалом. Наибольшее же число спецучастков выиграл Лео Киннунен - 20 штук, что в четыре раза больше, чем у победителя Тимо Мякинена. 

Лидер зачёта производителей Alpine Renault не принимала участие на этом этапе. Победу же впервые в сезоне одержала команда Ford.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году